Estado de México är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Candelaria och delstaten Campeche, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Mexico City. Estado de México ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Estado de México är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Estado de México. Runt Estado de México är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Estado de México består till största delen av jordbruksmark.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser 

Orter i Campeche